Оффенхаузен (Верхняя Австрия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Оффенхаузен (Средняя Франкония) — коммуна в Германии, в земле Бавария.